Golice je lahko:
 Golice (Slovenija)
 Golice, Srbija

Glej tudi 
 Golica (razločitev)